From the Vault est une série de concerts enregistrés et souvent filmés des Rolling Stones depuis 1971 parues régulièrement depuis 2011 en version audio numérique et aussi en DVD et Blu-Ray, destinés principalement aux fans du groupe.

Volumes

The Brussels Affair (Live 1973) 
Ce volume publié le  comporte le concert du  à Bruxelles. Ce concert a lieu au moment où le groupe est interdit de séjour en France en raison des frasques du guitariste Keith Richards et la descente de police à sa résidence de Nellcôte sur la Côte d'Azur où a été enregistré leur album Exile on Main Street. RTL y affrete un train pour emmener les fans français à ce concert en Belgique.

Ce concert n'est disponible qu'en format audio et numérique.

 Brown Sugar (3:54)
 Gimme Shelter (5:31)
 Happy (3:13)
 Tumbling Dice (5:02)
 Starfucker (4:15)
 Dancing with Mr. D. (4:36)
 Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) (5:01
 Angie (5:13)
 You Can't Always Get What You Want (10:57)
 Midnight Rambler (12:49)
 Honky Tonk Women (3:10)
 All Down the Line (4:19)
 Rip This Joint (2:24)
 Jumpin' Jack Flash (3:26)
 Street Fighting Man (5:13)

Durée totale : 79:33

Hampton Coliseum (Live 1981) 
Ce volume publié le  comporte le concert du  au Hampton Coliseum à Hampton en Virginie dans le cadre de la tournée Tattoo You. Ce soir-là, Keith Richards fêtait ses 38 ans.

CD1

Under My Thumb (5:04)
When the Whip Comes Down (5:06)
Let's Spend the Night Together (4:32)
Shattered (4:50)
Neighbours (4:23)
Black Limousine (3:28)
Just My Imagination (Running Away with Me) (9:46)
Twenty Flight Rock (1:47)
Going to a Go-Go (4:03)
Let Me Go (5:25)
Time Is on My Side (4:13)
Beast of Burden (7:24)
Waiting on a Friend (5:55)

CD2

 Let It Bleed (6:58)
 You Can't Always Get What You Want (9:35)
 Band Introductions (1:42)
 Little T&A (3:58)
 Tumbling Dice (4:48)
 She's So Cold (4:25)
 Hang Fire (2:40)
 Miss You (7:46)
 Honky Tonk Women (3:42)
 Brown Sugar (3:39)
 Start Me Up (5:06)
 Jumpin' Jack Flash (8:43)
 (I Can't Get No) Satisfaction (7:28)

Durée totale : 2:16:26

L.A. Forum (Live 1975) 
Ce volume publié le  en album audio numérique et le  en DVD comporte le concert du  pour la version audio et deux jours plus tôt pour la version DVD au Forum à Inglewood en Californie durant la tournée américaine de l'été 1975. Le concert est d'abord publiée en album audio numérique sous le nom de L.A. Friday (Live 1975) avant d'être renommé en From the Vault – L.A Forum – Live in 1975 lors de la sortie du DVD.

 Honky Tonk Women (5:29)
 All Down the Line (4:05)
 If You Can't Rock Me / Get Off of My Cloud (7:26)
 Starfucker (4:45)
 Gimme Shelter (6:12)
 Ain't Too Proud to Beg (4:25)
 You Gotta Move (4:32)
 You Can't Always Get What You Want (15:23)
 Happy (3:59)
 Tumbling Dice (5:23)
 Band Introductions (1:20)
 It's Only Rock 'n Roll (But I Like It) (6:04)
 Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) (5:02)
 Fingerprint File (9:23)
 Angie (5:18)
 Wild Horses (7:25)
 That's Life (avec Billy Preston) (3:17)
 Outa-Space (avec Billy Preston) (4:04)
 Brown Sugar (4:15)
 Midnight Rambler (15:15)
 Rip This Joint (2:06)
 Street Fighting Man (4:05)
 Jumpin' Jack Flash (6:57)
 Sympathy for the Devil (10:21)

Durée totale : 2:26:31

Tokyo Dome (Live 1990) 
Ce volume publié le  en album audio numérique et le  en DVD comporte le concert du  au Tokyo Dome à Tokyo dans le cadre de la tournée mondiale de l'album Steel Wheels.

 Start Me Up (4:05)
 Bitch (3:47)
 Sad Sad Sad (3:45)
 Harlem Shuffle (4:17)
 Tumbling Dice (3:57)
 Miss You (6:43)
 Ruby Tuesday (3:20)
 Almost Hear You Sigh (5:17)
 Rock and a Hard Place (5:16)
 Mixed Emotions (5:20)
 Honky Tonk Women (5:00)
 Midnight Rambler (10:31)
 You Can't Always Get What You Want (7:45)
 Can't Be Seen (5:11)
 Happy (4:13)
 Paint It Black (4:07)
 2000 Light Years from Home (6:49)
 Sympathy for the Devil (7:58)
 Gimme Shelter (6:28)
 Band Introductions (1:39)
 It's Only Rock 'n Roll (4:25)
 Brown Sugar (4:34)
 (I Can't Get No) Satisfaction (8:56)
 Jumpin' Jack Flash (7:37)

Durée totale : 2:12:22

Light the Fuse (Live 2005) 
Ce volume publié le  comporte le concert du  au Phoenix Concert Theatre à Toronto dans le cadre de la tournée de l'album A Bigger Bang.

 Rough Justice (4:15)
 Live with Me (4:11)
 19th Nervous Breakdown (4:43)
 She's So Cold (4:43)
 Dead Flowers (4:17)
 Back of My Hand (5:09)
 Ain't Too Proud to Beg (4:21)
 Band Intros (3:28)
 Infamy (5:50)
 Oh No, Not You Again (4:37)
 Get Up, Stand Up (6:21)
 Mr. Pitiful (3:29)
 Tumbling Dice (4:41)
 Brown Sugar (4:48)
 Jumpin' Jack Flash (5:04)

Durée totale : 71:19

Leeds Roundhay Park (Live 1982) 
Ce volume également intitulé Live at Leeds et publié le  comporte le concert du  au Roundhay Park à Leeds au Royaume-Uni, dernière date de la tournée européenne de l'album Tattoo You.

 Under My Thumb (3:41)
 When the Whip Comes Down (4:13)
 Let's Spend the Night Together (4:14)
 Shattered (5:00)
 Neighbours (4:10)
 Black Limousine (3:41)
 Just My Imagination (Running Away With Me) (9:05)
 Twenty Flight Rock (1:46)
 Going to a Go-Go (3:47)
 Let Me Go (4:25)
 Time Is on My Side (3:43)
 Beast of Burden (8:55)
 You Can't Always Get What You Want (11:04)
 Band Intros (1:14)
 Little T&A (3:31)
 Angie (4:41)
 Tumbling Dice (4:18)
 She's So Cold (4:05)
 Hang Fire (2:47)
 Miss You (8:30)
 Honky Tonk Women (3:27)
 Brown Sugar (3:45)
 Start Me Up (5:28)
 Jumpin' Jack Flash (6:52)
 (I Can't Get No) Satisfaction (7:17)

Durée totale : 2:03:51

London Marquee Club 1971 
Sortie :

No Security - San Jose 99 
Sortie : 

 Jumpin' Jack Flash
 Bitch
 You Got Me Rocking
 Respectable
 Honky Tonk Women
 I Got The Blues
 Saint Of Me
 Some Girls
 Paint It Black
 You Got The Silver
 Before They Make Me Run
 Out Of Control
 Route 66
 Get Off Of My Cloud
 Midnight Rambler
 Tumbling Dice
 It's Only Rock'n'Roll (But I Like It)
 Start Me Up
 Brown Sugar
 Sympathy For The Devil

Vidéo des Rolling Stones